Hantos bezeichnet: 

Orte 
 Hantos, ungarische Gemeinde im Komitat Fejér 

Personen
 Elemér Hantos (1881–1942), ungarischer Jurist, Ökonom und Wirtschaftspolitiker
 Theodora Hantos (* 1945), ungarische Althistorikerin